Heilmann puede estar referido a:

 Harry Heilmann (1894-1951), jugador de baseball.
 Lutz Heilmann (1966-), político alemán.